

Architettura 
 Stadio Nungesser – stadio di Valenciennes in uso sino al 2011, in Francia

Persone 
 Billy Nungesser – politico statunitense
 Charles Nungesser – aviatore francese
 Roland Nungesser – politico francese